Division  (Alberta) 
 Division  (Manitoba)